NGC 4198 (другие обозначения — IC 778, UGC 7249, MCG 9-20-123, ZWG 269.45, PGC 39090) — галактика в созвездии Большая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4198
Большая Медведица (созвездие)